Hyde Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hyde Park Historic District (Idaho), ID-Nr. 82000211
 Hyde Park Historic District (Missouri), ID-Nr. 80002364
 Hyde Park Historic District (Texas), ID-Nr. 90001191
 Hyde Park – Kenwood Historic District in Chicago, Illinois, ID-Nr. 79000824